Цуру:

 Цуру — город в Японии, находящийся в префектуре Яманаси.
 Цуру, Сигето (1912—2006) — японский экономист.
 Цуру, Хироми (1960—2017) — японская сэйю.